Kösters ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Kösters (* 1963), deutscher Journalist
 Bärbel Kösters Lucchitta (* 1938), deutsche Astrogeologin
 Johann Kösters (1897–1987), deutscher Fabrikant und Mundartschriftsteller
 Klaus Kösters (* 1946), deutscher Kunsthistoriker
 Maria Schug-Kösters (1900–1975), deutsche Zahnmedizinerin
 Nadine Kösters (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Reinhard Kösters (1931–2018), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Rudolf Kösters (* 1944), deutscher Volkswirt und Verbandsfunktionär
 Wilhelm Kösters (1876–1950), deutscher Physiker und Metrologe, Erfinder des Interferenzkomparators und erster Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig 
 Wim Kösters (* 1942), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Köster